Агва Бендита II има више значења:
 Агва Бендита II (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агва Бендита II (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику